Doremus House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Doremus House (Hackensack, New Jersey), NRHP-ID 84002561
 Doremus House (Towaco, New Jersey), NRHP-ID 72000805